Джон Бе́ннетт (): Беннетт, Джон (1959—2004) — технический дайвер, первый достигший глубины погружения 1000 футов.
 Беннетт, Джон Годолфин (1897—1974) — британский математик, учёный, технолог и писатель, философ.
 Беннетт, Джон Джозеф (1801—1876) — британский ботаник.
 Беннетт, Джон Хьюз (1812—1875) — английский медик.

См. также 
 Беннет, Джон

Примечания